Nicolas Bataille est un comédien et metteur en scène de théâtre français, né le .
 Nicolas Bataille, célèbre marchand de tapisserie parisien (Paris 1330-1405) ayant commandé la Tenture de l'Apocalypse.